Pico (Azoren), een eiland en vulkaan in de Azoren
Pico (Italië), een Italiaanse gemeente in de provincie Frosinone (Latium)
Pico (SI-prefix), een SI-voorvoegsel
Pico (teksteditor), een teksteditor
Pico (Vila Verde), een plaats in Portugal
Huis Pico, een Italiaans adellijk geslacht

Personen
Giovanni Pico della Mirandola, een Italiaanse filosoof uit de vijftiende eeuw
Pío Pico, een Mexicaanse politicus

Film
Pico en het Geheim van de Gouden Tempel, een Duitse animatiefilm uit 1992

Televisie
 Pico Coppens, een personage uit de televisieserie F.C. De Kampioenen